Movimento studentesco, fenomeno di protesta studentesca;
Movimento del Sessantotto, movimento politico-culturale spontaneo (non solo studentesco) internazionale che ebbe il suo apice nell'anno 1968;
Movimento del '77, movimento spontaneo nato in Italia nel 1977;
Movimento Studentesco (MS), organizzazione italiana extraparlamentare studentesca di sinistra, attiva dagli inizi degli anni sessanta al 1976;
Pantera (movimento studentesco), protesta studentesca nata in Italia nel 1989;
Onda (movimento studentesco), protesta studentesa nata in Italia nel 2008.